Джари — покинутый аул в Галанчожском районе Чеченской Республики.

География 
Расположен на правом берегу реки Аргун, на правом берегу речки Блуханего. На границе с Грузией, к юго-западу от районного центра Галанчож.

Ближайшие населённые пункты и развалины бывших аулов:на севере- Когенхой, Каратхой, и Доза, на юго-востоке - Тога, Маисты и Цекалой.

История 
Аул Джари ликвидирован в 1944 году во время депортации чеченцев. После восстановления Чечено-Ингушской АССР в 1956 году чеченцам было запрещено селиться в данном районе.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Галанчожского района
Населённые пункты, упразднённые в 1944 году в Чечне